Familie
 De Coppin, Zuid-Nederlandse adellijke familie

Personen met de achternaam Coppin
 Charlotte Coppin, Belgisch volleybalster
 Feuillien de Coppin de Falaën, Belgisch edelman, gouverneur en lid van het Belgisch Nationaal Congres
 Marguerite Coppin,  Belgisch schrijfster, vertaalster, feministe en theosofe
 Coppin (orgelbouwers), orgelmakersgeslacht van Frans-Waalse afkomst

Nederlandse of Vlaamse achternaam